Leväluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leväluoto (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Leväluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar